Pablo Iglesias Posse (1850-1925), político espanhol fundador do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), e da União Geral de Trabalhadores (UGT).
Pablo Iglesias Turrión (1978-), político espanhol e secretario geral de Podemos.